Лю́тога:

 Лютога — река на острове Сахалин.
 Лютога — название города Анива с 1886 по 1905 год.